Максим Гаевой: Гаевой, Максим Алексеевич (род. 1995) — российский биатлонист.
 Гаевой, Максим Артёмович (род. 2002) — белорусский футболист.